Worcester megye (Maryland)
Worcester megye (Massachusetts)